Németország
Stolberg, település Észak-Rajna-Vesztfália tartományban
Stolberg, település Szász-Anhalt tartományban